Мост Мора́нди (, «понте Моранди») был центральным сооружением виадука Польчевера () в Лигурии (Италия) на автостраде A10 в черте города Генуи. Проходил над рекой Польчевера. Назван в честь инженера Риккардо Моранди.

История 

Строительство моста было начато в сентябре 1963 года и закончено спустя 4 года. Открытие моста состоялось 4 сентября 1967 года, в церемонии участвовал президент Италии Джузеппе Сарагат.

14 августа 2018 года один из пролётов моста, пересекающий реку Польчевера, обрушился вместе с десятками автомобилей, находившихся в этот момент на нём. По предварительным данным, вследствие обрушения погибло 43 человека.

28 июня 2019 года оставшаяся часть моста была взорвана.

3 августа 2020 года на месте Моста Моранди открыт  длиной 1067 метров, построенный по проекту Ренцо Пиано.

Примечания

Литература 
 Riccardo Morandi, Il viadotto del Polcevera, in «Il nuovo cantiere» n. 8 (settembre 1967), pp. 18-21.
 Riccardo Morandi, Il viadotto sul Polcevera per l’autostrada Genova-Savona, in "L’Industria Italiana del Cemento, anno XXXVII, dicembre 1967, pp. 849—872.
 P.A. Cetica (a cura di), Riccardo Morandi ingegnere italiano, Firenze 1985.
 Marzia Marandola, Un volteggio sopra la città'', in «Casabella», anno LXX n. 1, numero 739/740 (dicembre 2005/gennaio 2006), pp. 26-35.

Ссылки 
 Обрушение пилона моста Моранди 14 августа 2018 года (видео)
 Момент сноса двух пилонов моста Моранди с помощью динамита 28 июня 2019 года (видео)

Вантовые мосты Италии
Здания и сооружения Генуи
Транспортные здания и сооружения Лигурии